Veil ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Veil (1926–2013), französischer Manager, hoher Staatsbeamter und Autor 
 August Veil (1881–1965), deutscher Manager und Maler
 Hans-Jürgen Veil (* 1946), deutscher Ringer
 Paul Veil (1899–1945), deutscher evangelischer Pfarrer
 Rüdiger Veil (* 1966), deutscher Rechtswissenschaftler
 Simone Veil (1927–2017), französische Ministerin, Europapolitikerin und Parlamentspräsidentin
 Theodor Veil (1879–1965), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Wolfgang Veil (1888–1946), deutscher Internist und Rheumatologe, Lehrstuhlinhaber in Jena

VEIL als Abkürzung steht für:
 Video Encoded Invisible Light, ein Kopierschutzverfahren für bewegte Bilder, welches das Abfilmen verhindern soll

Veil ist auch
 eine veraltete deutsche Bezeichnung für blaurote Farbtöne, besonders Magenta

Siehe auch:
 Weil